Drimba oder Drîmbă steht für:

 Ion Drîmbă  (1942–2006), rumänischer Fechter

Siehe auch:
 Drymba, ukrainische Maultrommel